Didymium — рід грибів родини Didymiaceae. Назва вперше опублікована 1797 року.

Класифікація 
До роду Didymium відносять 243 видів:

Примітки

Джерела 
 Schrader, H.A. 1797. Nova genera plantarum. Pars prima cum tabulis aeneis coloratis. :1-32 - P.20

Роди грибів